Los Aliados puede hacer referencia a:
 Los Aliados (1914), xilografía de Raoul Dufy.
 Los Aliados (1918), revista de Madrid.